Беловское — название населённых пунктов.

Россия 
 Беловское — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Беловское — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Беловское — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Беловское — село в Весёловском районе Запорожской области.

См. также 
 Беловское сельское поселение